Cardiff je lahko:
Cardiff, Wales
Cardiff-by-the-Sea, Kalifornija
Cardiff, Pakistan
Cardiff (film)
 HMS Cardiff - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice